Lermontowo () ist ein russischer Ortsname:
 Lermontowo (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Lermontowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Wogau und Boggentin, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Lermontowo (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Ischdaggen, 1938–1946 Branden, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Lermontowo (Kaliningrad, Zentralrajon), Stadtteil im Zentralrajon von Kaliningrad, der Hauptstadt der Oblast Kaliningrad (Stadtteile Charlottenburg und Westend von Königsberg, Ostpreußen)
 [Lermontowo], nicht mehr existierender Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Leputschen, 1938–1946 Oberschwalben, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Lermontowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Lermontowo (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Lermontowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa